

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sieradz – miasto
 Sieradz – część wsi Baby  w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica

Inne 
 Sieradz – gmina wiejska
 Sieradz – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Sieradz Warta
 Sieradza